Болугур может значить:

 Мерве́ Болугу́р (р. 16 сентября 1987, Стамбул) — турецкая модель и актриса.
 Болугур — село в Амгинском улусе Якутии